Пушма:

 Пушма — река в Кировской области РФ, правый приток реки Юг (бассейн Северной Двины ). 
 Пушма (посёлок) - поселок в Подосиновском районе Кировской области.
 Пушма (приток Печеньги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.